У́на Ге́рмане (, в замужестве У́на Гра́ва-Ге́рмане, ; ) — латвийская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (2002, 2003, 2005, 2008, 2009, 2012), серебро (2006, 2007, 2010, 2013, 2014, 2017), бронза (2004, 2015, 2016).
 : золото (2006, 2008), серебро (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу